het sporangiënhoopje achter op het blad van varens 
 een groep antheridia op het blad van zeewier
 een massa soredia  van korstmossen
 clusters sporen van sommige Sarcodina en slijmzwammen
 het uredosorus van roesten (Urediniomycetes )